Porkkala bezeichnet:
 die Halbinsel Porkkala an der Südküste Finnlands
 den Ort Porkala (Gemeinde) auf dieser Halbinsel
 das Pachtgebiet Porkkala, eine sowjetische Exklave auf finnischem Territorium von 1944 bis 1956
 ein Bataillon der finnischen Marine; siehe Küstenbrigade